Guido Grandt (1963-), est un journaliste, producteur pour la télévision et essayiste allemand.
 Lauren Grandt (?-), est une actrice française.
 Michael Grandt (1963-), est un journaliste et essayiste allemand.
Patronyme anglais